Абдул Меджид може да се отнася за:

 Абдул Меджид I, 31-вия султан на Османската империя (1839 – 1861).
 Абдул Меджид II, османски халиф (1868 – 1944).
 Абдул Меджид ал-Фузан, саудитски певец и актьор (р. 1990).